„Здрачаване“ е български телевизионен игрален филм от 1976 година на режисьора Никола Минчев по сценарий на Борис Априлов. Оператор е Георги Карайорданов. Художник е Руси Дундаков. Музиката е от Иван Стайков.

Актьорски състав 
 Петър Слабаков – Николай Манев – Папи
 Стефан Пейчев – Барба, бащата на Папи
 Елена Димитрова – Марта
 Таня Тодорова
 Веселина Попова
 Николай Начков
 Пламен Иванов
 Румен Костадинов
 Румен Марков

В епизодите:
 И. Илиев
 В. Иванов
 И. Младенов
 С. Начев
 К. Николов
 Н. Иванов
 С. Иванов
 А. Балкански
 Н. Балкански
 М. Атанасова
 Й. Цанев
 Б. Гатев
 Т. Абаджиева
 С. Славов
 Р. Начев
 П. Иванов
и др.

Външни препратки 
 

Български филми от 1976 година
Филми от 1976 година
Филми на Никола Минчев